Алекса́ндр Арсе́ньев:
 Арсеньев, Александр Александрович (1756—1844) — сенатор, тайный советник.
 
 Арсеньев, Александр Иванович (ум. после 1817) — товарищ министра уделов
 Арсеньев, Александр Ильич (1807 — после 1867) — российский горный инженер, управляющий горными заводами.
 Арсеньев, Александр Михайлович (1906—1988) — советский педагог, академик АПН СССР (1968).
 Арсеньев, Александр Николаевич (1818—1872) — участник Крымской войны 1853-56 годов, общественный и государственный деятель, тайный советник.
 Арсеньев, Александр Осипович (1803—1876) — генерал-майор.